Айдос — гидроним. Может означать:

 Айдос — река в России.
  — река в Турции.